Ipueiras può riferirsi a diverse località:

Ipueiras (Ceará), comune brasiliano dello Stato del Ceará
Ipueiras (Tocantins), comune brasiliano dello Stato del Tocantins